Miss Universe Hrvatske ili  Miss Universe Croatia je izbor ljepote u nakon kojeg nositeljica predstavlja hrvatsku natjecateljicu u finalu natjecanja za Miss Universe. Natjecanje se održava svake godine od 1997. Tada je Vladimir Kraljević, vlasnik licencije, organizaciju prepustio Hrvatskoj tiskari. 

Od 1998. godine Vladimir Kraljević je preuzeo organizaciju izbora.

Nositeljice titule Miss Universe Hrvatske
{| class="wikitable"
|-
!| Godina
!| Ime
!| Grad
!| Plasman na Miss Universe
|-
|| 1997.
|| Kristina Čerina
|| Split 
||  -
|-
|| 1998.
|| Ivana Gržetić 
|| Dubrovnik
||  -
|-
|| 1999.
|| Marijana Kužina 
|| Šibenik 
||  -
|-
|| 2000.
|| Renata Lovrinčević
|| Split
||  -
|-
|| 2001.
|| Maja Cecić-Vidoš 
|| Rijeka
|| - 
|-
|| 2002.
|| Ivana Paris 
|| Pazin
||  -
|-
|| 2003.
|| Ivana Delač
|| Rijeka 
||  -
|-
|| 2004.
|| Marijana Rupčić 
|| Nuštar
||  -
|-
|| 2005.
|| Jelena Glišić 
|| Plaški
||  -
|-
|| 2006.
|| Biljana Mančić 
|| Split
||  -
|-
|| 2007.
|| Jelena Maroš
|| Split
||  -
|-
|| 2008.
|| Snježana Lončarević
|| Zagreb
||  -
|-
|-style="background-color:#FFE066; font-weight: bold"
|| 2009.
|| Sarah Ćosić
|| Split
|| Top 15
|-
|| 2010.
|| Lana Obad
|| Zagreb
||  -
|-
|| 2011.
|| Natalija Prica
|| Zagreb
||  -
|-
|-style="background-color:#FFE066; font-weight: bold"
|| 2012.
|| Elizabeta Burg
|| Vrbanja
|| Top 16
|-
||2013.
|| Melita Fabečić
||Zagreb
|| -
|-
|2014.
|Ivana Mišura
|Zagreb
| -
|-
|2015.
|Barbara Ljiljak
|Split
| -
|-
|2016.
|Barbara Filipović
|Zagreb
| -
|-style="background-color:#FFE066; font-weight: bold"
|2017.
|Shanaelle Petty
|Slavonski Brod
|Top 16
|-
|2018.
|Mia Pojatina
|Nova Gradiška
| -
|-
|-style="background-color:#FFE066; font-weight: bold"
|2019.
|Mia Rkman
|Korčula
|Top 20
|-
| 2020.
|Mirna Naiia Marić
|Zadar
| -
|-
| 2021.
| Ora Antonia Ivanišević
|Dubrovnik
| -
|-
|2022.
|Arijana Podgajski
|Krapina
| -
|-

Izvori

Vanjske poveznice
Official Službena stranica 

Izbori ljepote
Manifestacije u Hrvatskoj